Solenostomus är ett släkte av fiskar. Solenostomus ingår i familjen Solenostomidae. 

Solenostomus är enda släktet i familjen Solenostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Solenostomus